Szewczénkowe ( ) – wieś w południowo-zachodniej części Ukrainy, w obwodzie odeskim, Rejon izmailski. Wraz ze wsią  tworzy Szewczenkowski starostyński okręg nr 1.

Historia 
Osada powstała w 1778 r. Zaporoskich kozaków nad brzegiem potoku Techia w pewnej odległości od osmańskiej posiadłości Kara Mahmeda, którzy przenieśli się na te ziemie po zniszczeniu Siczy Zaporoskiej przez Rosjan.  osada zamieniła się w kozacka słoboda Karamahmed. W 1812 r. po zdobycia przez Rosję południowej Ukrainy podczas Wojny rosyjsko-tureckiej, weszło w skład Imperium Rosyjskiego. Okresowo znajdował się pod rządami Mołdawii i Rumunii. Od 1940 r. wchodzi w skład Ukraińskiej SRR, a w 1946 r. przemianowano ją na Szewczenkowe. Od 24 sierpnia 1991 r., po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości od ZSRR, wieś jest częścią Ukrainy. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę (od 2014 roku do chwili obecnej) wieś pozbyła się konsekwencji kolonialnej przeszłości. W dalszej kolejności gmina planuje również pozbyć się cerkwi prorosyjskiej.

Zobacz też 
 Rejon kilijski (do 2020)
 Rejon izmailski (do 2020)

Przypisy 

Rejon izmaiłski